Ebner è un toponimo e antroponimo di origine tedesca, che può riferirsi a:

Cognomi
Christina Ebner (1277-1356), suora, scrittrice e mistica domenicana 
Ferdinand Ebner (1882-1931), filosofo austriaco
Gregor Ebner (1892-1974), medico tedesco, membro del RuSHA e capo della sezione medica del Progetto Lebensborn.
Klaus Ebner (1964), scrittore e traduttore austriaco, poeta in tedesco e catalano
Margareta Ebner (1291-1351), mistica domenicana tedesca e visionaria
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), scrittrice austriaca
Michl Ebner (1952), uomo politico altoatesino, esponente del Südtiroler Volkspartei
Nate Ebner (1988-), giocatore di football americano, di nazionalità statunitense 
Pietro Ebner (1904-1988), storico e numismatico italiano.
Toni Ebner (anche Antonio/Anton)  (1918-1981), editore, giornalista e politico altoatesino di lingua tedesca, padre dell'omonimo giornalista
Toni Ebner (Bolzano, 1957-), giornalista altoatesino, direttore del quotidiano Dolomiten, figlio dell'omonimo personaggio
Viktor von Ebner (1842-1925), anatomista e istologo austriaco

Toponomastica
Ebner (Illinois), area non incorporata dell'Illinois